Лионн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лионн, Артюс де (1655—1713) — католический прелат, первый католический епископ Чэнду, апостольский викарий Сычуаня.
 Лионн, Гюг де (1611—1671) — французский государственный деятель при Людовике XIV.
 Лионн, Наташа (род. 1979) — американская актриса.

См. также